Василий Ушаков:
 Ушаков, Василий Аполлонович (1789—1838) — беллетрист.
 Ушаков, Василий Дмитриевич (1912—1980) — кавалер ордена Славы 3-х степеней.
 Ушаков, Василий Иванович (1929—1994) — российский специалист в области микроэлектроники и чистых помещений.
 Ушаков, Василий Константинович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Ушаков, Василий Фёдорович (1891—1941) — русский поэт-самоучка.